Ло́ухи () — посёлок городского типа, административный центр Лоухского района Карелии.

География 
Посёлок расположен на севере Карелии среди лесных озёр, среди которых — крупная система озёр Кереть.

Районы посёлка 
 Центр;
 Вокзал;
 Автобаза;Горка.
 Паротурбина;
 СУ (РСУ);
 ДРСУ;
 Паново;
 Кладбище;
 Совхоз;
 Военный городок;
 Дачный.

Этимология 
Название посёлка означает «скопление скал».  

Ср. карельское louheikko, louhikko «груда, куча камней»; финское louhi «глыба, скала», louhos «каменоломня, карьер», louhia «разрабатывать, добывать, взрывать скалу».

Климат 
Климат посёлка умеренный, с продолжительной зимой и очень коротким прохладным летом. Он формируется под воздействием северных морей и переносов воздушных масс с Атлантики в условиях малого количества солнечной радиации. Средняя температура февраля — −12,2 °C, июля — +14,4 °C. 

Полярный день длится 20 дней — с 11 июня по 1 июля. 

 Среднегодовая температура воздуха — 0,2 °C.
 Относительная влажность воздуха — 78,7 %.
 Средняя скорость ветра — 3,2 м/с.

Гидрография 
Считается, что именно в Лоухском районе сосредоточено наибольшее число карельских озёр. Среди них — озёрная система Кереть, которую образуют озеро Кереть, Белое озеро и река Кереть. Огромное количество мысов и островов разделяет озёрную систему на обособленные озёра-кластеры. В самом посёлке четыре озера: Банное, Паново, Белая Ламбина и Грязное.

Оз. Банное находится на востоке посёлка Лоухи, в квартале «паротурбины». Вдоль него проходит улица Комсомольская. Улица отделена от посёлка железной дорогой, и на ней нет никакого автомобильного движения.

Оз. Паново находится в черте посёлка, на его западном берегу расположены кварталы «Зверосовхоз Лоухский» и «ДРСУ». Побережье застроено частными домиками, вдоль него много огородных хозяйств. Излюбленное место для купания детей. Забор чистой воды для нужд жителей ведётся из озера Кереть.

Подступы к небольшому оз. Белое (Ламбина) сильно заболочены.

Оз. Грязное, как и все остальные, находится в черте посёлка. На его побережье расположен квартал «АТП». Несмотря на своё название, пользуется спросом у местных жителей для активного отдыха на побережье. Озеро расположено ближе всего к центру посёлка.

История 
Посёлок имеет отношение к памятнику мировой культуры — эпосу «Калевала». Согласно эпосу, в этих местах жила Старуха Лоухи, хозяйка Похъёлы.

Официальное начало он берёт с 1913 года, в связи со строительством Мурманской железной дороги (основан как железнодорожная станция).

В 1926 году в селе Лоухи была создана первая в Карелии сельскохозяйственная опытная станция для изучения возможности развития сельского хозяйства на заболоченных и мелиорированных землях севера республики.

В 1941—1942 гг. в этих краях шли жестокие бои между войсками Вермахта и Красной Армии.

В 1944 году село Лоухи получило статус посёлка городского типа.

Последние годы в начале августа празднуется День посёлка. В 2007—2008 годах в посёлке в этот же день проходил праздник-капустник «Старуха Лоухи — вернём доброе имя». По мысли его устроителей, Старуха Лоухи была не злой ведьмой, а настоящей хозяйкой, радеющей о благе своего народа.

С 1989 года п. Лоухи является побратимом финского Куусамо.

Население

Известные жители 
 Шатилова, Татьяна Юрьевна (род. в 1943 г.) — народная артистка Российской Федерации.

Инфраструктура 
 Здравоохранение
Центральная районная больница. Открыта в феврале 1965 года

 Экономика
На территории районного центра находятся следующие предприятия:
 дорожный ремонтно-строительный участок;
 «Ремстройреконструкция»;
 предприятия железнодорожного транспорта (ПМС-283 Октябрьской железной дороги);
 филиал АО «Ростелеком»;
 отделение почтовой связи;
 лесхоз;
 торговые предприятия — ООО «ЛИДЕР» (элитный алкоголь, карельская вино-водочная продукция), Лоухское райпо, ООО «Лес», пункт выдачи интернет-магазина «OZON», супермаркеты: «Пятёрочка», «Магнит», «Красное&Белое»;
 предприятия ЖКХ;
 электросетевой участок;
 предприятие бытового обслуживания;
 отделение Сбербанка России;
 газовое хозяйство.

Культура и образование 
В посёлке действуют дом культуры, дом детского творчества, библиотека, детская библиотека. Учреждения образования представлены начальной, средней, вечерней и музыкальной школами, а также ДЮСШ.

Мемориально-краеведческий музей.

Издаётся две районных газеты: «Наше Приполярье» и «ЛОУХИ.РУ».

Религия 
 Православная церковь Серафима Саровского
 Дом молитвы христиан евангелистской веры

Транспорт 
Вблизи посёлка с севера на юг проходит автомобильная дорога  () Мурманск — Санкт-Петербург. На запад от неё идёт трасса 86К-127 Лоухи — Пяозерский — Суоперя и далее через МАПП Суоперя — Куусамо в Финляндию в Куусамо.

Раз в сутки ходит междугородний автобус № 503 по маршруту Петрозаводск — Лоухи — Пяозерский.

Железнодорожная станция на линии Петрозаводск — Мурманск. На станции останавливаются поезда дальнего следования. Ежедневно, кроме воскресенья, ходит пригородный электропоезд Кандалакша — Лоухи.

От станции «Лоухи» на запад отходит железнодорожная ветка длиной 110 км до станции Пяозеро, но пассажирского сообщения на этом участке нет.

Памятники истории 
 Мемориальный комплекс павшим в годы Великой Отечественной войны. В братской могиле похоронено 869 воинов Карельского фронта. В братской могиле захоронен Герой Советского Союза, лётчик Николаенков А. И. (1920—1943).
 Братская могила 44-х воинов Карельского фронта (13-й км шоссе Лоухи—Кестеньга). в 1956 году на могиле была установлена скульптура скорбящей матери с венком в руках.
 Памятник на рубеже обороны, где было остановлено наступление финских войск в 1941 году (45-й км шоссе Лоухи—Кестеньга). В 1969 году здесь было установлено на высоком бетонном постаменте 76-мм боевое орудие.

Примечания

Литература 
 Малышев Г. В. Лоухи. — Петрозаводск: Карелия, 1981. — 135 с.: ил. — (Города и районы Карелии)
Керт Г., Мамонтов Н. Загадки карельской топонимики. - Петрозаводск 2008 г. - 118 стр.

Ссылки 
 Официальный сайт Лоухского муниципального района
 Неофициальный сайт
 Объекты культурного наследия на территории Лоухского городского поселения

Населённые пункты Лоухского района
Посёлки городского типа Карелии
Районные центры Карелии
Лоухи